Skupina 5 může znamenat:

 5. skupina prvků
 Skupina 5 (motorsport) – historická skupina automobilů v kategorizaci FIA, spolu se skupinou 3 a 5 byla v roce 1982 nahrazena skupinou B
 Skupina 5 (umělecká skupina) – skupin výtvarníků